Volksverhetzer steht für:

 wegen Volksverhetzung verurteilte Person(en)
 Volksverhetzer (Band), deutsche Rechtsrock-Band